Genzano kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Genzano di Roma, kommun, Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale, 
 Genzano di Lucania, kommun, Basilicata, Provincia di Potenza,